Mendesia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Joannis 1902. Mendesia ingår i familjen gräsminerarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gräsminerarmalar
Mendesia